Cam – rzeka w Anglii
 Cam – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire
 cam – metoda kopiowania filmów; także kopia filmu wykonana tą metodą
 Herszel Cam (1842–1915) – rosyjski oficer, kantonista, kapitan armii carskiej, działacz społeczności żydowskiej

Zobacz też 
 CAM